Дворищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Дворищи — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Дворищи — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Дворищи — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Дворищи — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Дворищи — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Дворищи — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Дворищи — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Дворищи — деревня в Лесном районе Тверской области.